Марія Шарапова була чинною чемпіонкою, but знялась через травму передпліччя до початку турніру.

Гарбінє Мугуруса виграла свій перший титул рівня Premier Mandatory і другий турнір WTA, у фіналі перемігши Тімеа Бачинскі з рахунком 7–5, 6–4. Мугуруса стала першою іспанкою, яка виграла турнір WTA Premier Mandatory.

Сіяні гравчині 

Четверо півфіналісток турніру в Ухані виходять без боротьбі в друге коло:
  Анджелік Кербер
  Гарбінє Мугуруса
  Роберта Вінчі
  Вінус Вільямс

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Відкритий чемпіонат Китаю з тенісу, жінки, одиночний розряд
China Open (теніс) 2015